Asendorf (Diepholz), een gemeente  behorende tot de Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Asendorf (Nordheide), een gemeente behorende tot de Samtgemeinde Hanstedt in de Duitse deelstaat Nedersaksen